Relações internacionais
Relações com investidores
Ri (kana)
Ri (divisão administrativa)
Recuperação de informação
Ri (pronome)

Localidades

Rhode Island

Ri (Orne)

Desambiguações de siglas